Кабањас Тулум има више значења:

 Кабањас Тулум (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кабањас Тулум (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику